Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Mark Cox 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (secondo turno)

 Eddie Dibbs (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1977